Kumatschowo ist der Name folgender Orte in Russland:

 Kumatschowo (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Tropitten, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Kumatschowo (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Kumehnen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Kumatschowo (Woronesch), Siedlung in der Oblast Woronesch